Ben More kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ben More (Argyll and Bute), berg i Skottland, 
 Ben More, Stirling, berg i Skottland, 
 Beinn Mhòr, berg i Skottland,